Степурино:

В России:
 Степурино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Степурино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Степурино — посёлок в Нижегородской области.
 Степурино — деревня в Нижегородской области.
 Степурино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Степурино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Степурино — деревня в Торжокском районе Тверской области.

На Украине:
 Степурино — деревня в Роменском районе Сумской области.